Il singolare del torneo di tennis Beinasco Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anastasia Grymalska che ha battuto in finale Anastasіja Vasyl'jeva 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Ons Jabeur (primo turno)
 Eva Birnerová (secondo turno)
 Ol'ga Savčuk (primo turno)
 Carina Witthöft (primo turno)

 Anastasіja Vasyl'jeva (finale)
 Renata Voráčová (quarti di finale)
 Alberta Brianti (secondo turno)
 Sofia Shapatava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Beinasco Open 2014